Rosa de Ouro (condecoração) - condecoração papal.
 Rosa de Ouro (prêmio) - prêmio de televisão suíça.
 Rosa de Ouro (Belém) - escola de samba de Belém.
 Rosa de Ouro (Rio de Janeiro) - escola de samba do Rio de Janeiro.

Verta também 
 Rosas de Ouro - escola de samba de São Paulo.
 Rosas de Ouro - escola de samba de Juiz de Fora.
 Rosas de Ouro - escola de samba de Vitória.

Desambiguação